Kernen est le nom danois de la tour Kärnan, dernier reste de l’ancienne forteresse médiévale d’Helsingborg aujourd’hui en Suède.

C’est également le patronyme de :
 Willy Kernen (1929 † 2009), joueur de football suisse ;
 Bruno Kernen (né en 1961), un premier skieur suisse, dont le meilleur résultat a été  en coupe du monde, en 1983 ;
 Bruno Kernen (né en 1972), autre skieur suisse, champion du monde de descente en 1997 et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2006.

Kernen im Remstal est une commune de Bade-Wurtemberg (Allemagne).